Михаи́л Степа́нович Ткаче́нко:
 Ткаченко, Михаил Степанович (1860—1916) — украинский художник.
 Ткаченко, Михаил Степанович (1879—1920) — министр внутренних дел УНР.